Ала́нна Но́эл Ю́бак (; род. ) — американская актриса.

Биография 
Юбак родилась в Дауни, штат Калифорния, и начала свою карьеру в четырёхлетнем возрасте. На телевидении она начала карьеру в ситкоме Beakman’s World, где снималась с 1992 по 1993 год, после чего появилась в фильмах «Действуй, сестра 2», «Человек эпохи Возрождения», «Фильм о семейке Брейди» и «Шоссе». В начале двухтысячных она снялась в фильмах «Блондинка в законе» и «Блондинка в законе 2», а в двадцатидевятилетнем возрасте сыграла немолодую горничную в комедии «Знакомство с Факерами».

Юбак наиболее известна благодаря своим ролям на телевидении, где она появилась в нескольких десятках телешоу, таких как «Прикосновение ангела», «Западное крыло», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Доктор Хаус», «Ищейка», а также имела второстепенные роли в «Элай Стоун», «Мужчины среднего возраста», «Жеребец» и Californication. В дополнение к этому она работала актёром озвучивания в ряде анимационных проектов. С 2012 по 2014 год Юбак снималась в ситкоме «Телепапа», который был закрыт после трёх сезонов. Следом в 2014 году, Юбак получила одну из главных ролей в сериале «Руководство подруг к разводу».

Личная жизнь 
25 июля 2017 года у Аланны и её мужа Томаса Руссо мл. родился сын Томас Рудольфо Руссо III.

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США